Het ATP-toernooi van Sopot 2007 werd van 30 juli tot en met 5 augustus gespeeld in de Poolse stad Sopot. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Sopocki Klub Tenisowy.

Enkelspel

Geplaatste spelers
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; "
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Ranking
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
|-
| 1. ||  Nikolaj Davydenko || align="center"|4 || Tweede ronde, opgave || Martín Vassallo Argüello
|-
| 2. ||  Tommy Robredo || align="center"|7 || Winnaar ||
|-
| 3. ||  Juan Ignacio Chela || align="center"|18 ||Eerste ronde || Sergio Roitman
|-
| 4. ||  Filippo Volandri || align="center"|25 || Eerste ronde || Michał Przysiężny
|-
| 5. ||  Agustín Calleri || align="center"|29 || Eerste ronde ||  Stefan Koubek
|-
| 6. ||  Nicolás Almagro || align="center"|34 ||Eerste ronde || Mariano Zabaleta
|-
| 7. ||  Florian Mayer || align="center"|37 ||Kwartfinale ||  José Acasuso
|-
| 8. ||  Potito Starace || align="center"|46 ||Eerste ronde, opgave || Boris Pashanski
|}

Finales

Onderste helft
   Lovro Zovko
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Máximo González   Albert Montañés
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=[4]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Gastón Gaudio   Nicolás Massú
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Tomáš Cibulec  Petr Pála
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Hugo Armando   Pablo Cuevas
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Jasper Smit   Martijn van Haasteren
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[7]
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Diego Junqueira   Mariano Zabaleta
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Martín García   Sebastián Prieto
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Mariusz Fyrstenberg  Marcin Matkowski
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Dawid Olejniczak   Michał Przysiężny
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Łukasz Kubot   Oliver Marach
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Tomasz Bednarek   David Škoch
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=62
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Sopot
ATP-toernooi van Sopot